Posledni gueroï (en russe : ), qui signifie « Le dernier héros », est un album du groupe soviétique de rock Kino, sorti en 1989. Enregistré à Moscou en , il était entièrement financé par le producteur, traducteur et futur diplomate français Joël Bastenaire. Le mixage final eut lieu en  au Studio du Val d'Orge, en banlieue parisienne.

Liste des chansons  
 «Хочу перемен!» - 4:55
 «Электричка» - 4:50
 «Война» - 4:04
 «Троллейбус» - 2:57
 «Печаль» - 5:10
 «Последний герой» - 3:07
 «Группа крови» - 4:00
 «Мама, мы все тяжело больны» - 3:50
 «В наших глазах» - 3:47
 «Спокойная ночь» - 6:25

Membres du groupe 
 Viktor Tsoï - guitare, chant
 Iouri Kasparian - guitare
 Igor Tikhomirov - basse
 Gueorgui Gourianov - percussions, chœurs
 Andrei Sigle - claviers

Album musical sorti en 1989
Album de rock russe